Lupoaică, femininul substantivului lup (Canis lupus lupus). „Lupoaică” se poate referi la:

Lupoaica este femela lupului. După împerecherea realizată în lunile februarie-martie, lupoaica se retrage într-un bârlog unde, asistată de lup, pregătește nașterea care are loc după 62-63 de zile. Bârlogul este cât mai izolat și, spre deosebire de al vulpii, relativ curat. Cei 4-6 pui - din care supraviețuiesc de obicei în jur de doi - sunt alăptați vreme de 6 săptămâni. În această perioadă lupoaica părăsește mai rar bârlogul, vânătoarea căzând mai ales în sarcina lupului. Odată înțărcați, puii sunt hrăniți cu hrană semidigerată, regurgitată de părinți, făcându-se trecerea spre alimentația carnivoră. Lupoaica este o mamă devotată, de un curaj aproape nebunesc, apărându-și puii - câtă vreme sunt sănătoși, deci apți pentru supraviețuire - chiar și împotriva lupului-tată sau a râșilor și urșilor. Se cunosc de-a lungul istoriei multe cazuri în care lupoaicele au luptat spre a-și apăra puii până la moarte. Sentimentele materne ale lupoaicei sunt atât de dezvoltate încât de multe ori s-a întâmplat ca, în perioada de alăptare fiind, găsind copii mici rătăciți în pădure, să îi adopte ca pe propii pui. Acești copii adoptați de lupi au fost una dintre cele două surse principale ale legendelor omului-lup sau a licantropului.
 Lupoaica mai este denumirea comună dată lupoaicei care se spune că i-ar fi salvat pe Romulus și Remus, alăptându-i. 
O statuie, Statuia Lupoaicei, reprezentând-o împreună cu Romulus și Remus.
 Lupoaică este un nume dat uneori femeilor rămase singure - fie văduve, fie cu bărbații plecați în călătorii lungi etc. - și care își cresc copiii singure, evitând legăturile cu restul comunității.
 Lupoaică sau lupoaie se mai spune și unei plante erbacee parazite, dăunătoare, fără clorofilă, cu flori albastre sau alb-gălbui, cu frunze mici ca niște solzi, care parazitează culturile de cânepă, in, floarea-soarelui, tutun etc. (Orobanche ramosa).

Vezi și 
 Lup (dezambiguizare)
 Lupu (dezambiguizare)
 Lupoaia (dezambiguizare)